Mandinga – gruppo musicale folk rumeno
 Mandinga – comune cubano
 Mandinga – album di Fred Andrade ed Ebel Perrelli del 2002
 Mandinga – mossa della capoeira
 Aeroporto Mandinga – aeroporto di Condoto, Colombia
 Mandinga – film italiano del 1976 diretto da Mario Pinzauti